Dalhem (België), een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik
 graafschap Dalhem, een voormalig graafschap rond deze plaats
 Dalhem, Frans: Dolhain, een plaats in de gemeente Limburg in de Belgische provincie Luik
 Dalhem (Helsingborg), een stadsdeel van de Zweedse stad Helsingborg
 Dalhem (Gotland), een plaats op het Zweedse eiland Gotland